

Geografia 
 Salvan – comune svizzero del Canton Vallese

Persone 
 Hadrien Salvan – nuotatore francese
 Olivier Martin-Salvan – attore francese
 Philippe Salvan – pallavolista francese